Keaton ist ein sowohl weiblicher als auch männlicher Vorname und Name folgender Personen:
 Keaton Henson (* 1988), britischer Musiker, Singer-Songwriter, Künstler und Poet
 Keaton Jennings (* 1992), englischer Cricket-Spieler
 Keaton Parks (* 1997), US-amerikanischer Fußballspieler
 Keaton Stromberg, Musiker; siehe Emblem3
 Keaton Tyndall (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Keaton Yamada (* 1945), japanischer Synchronsprecher
 Mabel Keaton Staupers (1890–1989), US-amerikanische Krankenschwester

Keaton ist der Familienname folgender Personen:

 Buster Keaton (1895–1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Camille Keaton (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Diane Keaton (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin
 Harry Keaton (* 1969; bürgerlich Harald Helmut Kurz), deutscher Magier, Moderator und Glasbrecher
 Joe Keaton (1867–1946), US-amerikanischer Vaudevilledarsteller und Akrobat
 Karl Keaton (* 1953), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Michael Keaton (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler

Keaton bezeichnet:
 (2712) Keaton, ein Asteroid